Ch’ien Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qian Shan (berg i Kina, Hainan), 
 Qian Shan (ö), Zhejiang, 
 Ping Dao, ö, Shandong, 
 Qian Shan (bergskedja), Liaoning, 
 Qian Shan (berg i Kina, Liaoning, lat 41,02, long 123,09), 

Robotskapade Kinaförgreningar